Правобере́жна ву́лиця — назва вулиць в населених пунктах країн колишнього СРСР.

Правобережна вулиця — вулиця в Дніпропетровську.
 Правобережна вулиця — вулиця в Житомирі.
 Правобережна вулиця — вулиця в Києві.
 Правобережна вулиця — вулиця в Кременчуці.
 Правобережна вулиця — вулиця в Кривому Розі.

Правобережна вулиця — вулиця в Москві.

Вулиці